Камо́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на захід від Парижа, 105 км на захід від Ренна, 28 км на північний захід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1215 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2883,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Камор на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Камор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан